Со́шень (Сошенка, Сошне) — річка на Волині, в межах Ізяславського району Хмельницької області. Ліва притока Горині (басейн Дніпра). 

Довжина 14 км, площа басейну 52,1 км². Похил річки 1,4 м/км. Має 4 притоки, загальною довжиною 6 км.

Бере початок між селами Гаврилівка, Борисів, Плужне (поблизу польового стану). Тече на південний схід через села Заріччя i Сошне. Впадає до Горині в межах міста Ізяслава.

Посилання 

 Водні ресурси Хмельницької області. Басейн річки Дніпро, поз. 24
 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Горинь
Річки басейну Дніпра
Річки Ізяславського району
Ізяслав
Сошненська сільська рада
Притоки Горині